Rivera del Carmen kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rivera del Carmen, Veracruz, Las Choapas, 
 Rivera del Carmen, Guanajuato, León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar